El nombre de Penza puede referirse a:

Penza. Ciudad de Rusia ubicada en la Región económica del Volga.
Penza. Un tipo de moneda medieval húngara.